Мадізе (Madise) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Мадізе  — село у волості Камб'я повіту Тартумаа.
 Мадізе  — село у волості Ляене-Гар'ю повіту Гар'юмаа.
 Мадізе  — село у волості Антсла повіту Вирумаа.